

Geografia
 Elkin – comune statunitense in Carolina del Nord

Persone
 Adolphus Peter Elkin – presbitero e antropologo australiano
 Christian Elkin – pilota motociclistico britannico
 Stanley Elkin – scrittore statunitense
 William Elkin – astronomo statunitense